Areny de Noguera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Areny de Noguera / Arén, kommun, Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Arén (samhälle), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar